Prowincja Quảng Bình – prowincja w Wietnamie
 Quảng Bình – dystrykt w Wietnamie w prowincji Hà Giang